Кубок Кремля 1994 в мужском одиночном разряде проводился в 5-й раз. В основной сетке было 32 участника, 2 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё четверо прошли через квалификацию.

Общая информация 
Первым сеяным был испанец Серхи Бругера, в том сезоне второй раз подряд выигравший Ролан Гаррос. Бругера стал первым действующим победителем турнира Большого шлема, принявшим участие в Кубке Кремля.

Благодаря выросшему более, чем в 3 раза призовому фонду, этот Кубок Кремля по составу участников стал самым представительным в истории. В турнире принимали участие 7 теннисистов, входившие в топ-20 мирового рейтинга на начало турнира — Серхи Бругера (№ 5), американец Тодд Мартин (№ 10), россиянин Евгений Кафельников (№ 11), южноафриканец Уэйн Феррейра (№ 12), швейцарец Марк Россе (№ 15), австриец Томас Мустер (№ 16) и чех Петр Корда (№ 18). 

Впервые победителем Кубка Кремля стал 27-летний россиянин Александр Волков (№ 37 мирового рейтинга), обыгравший в финале 23-летнего американца Чака Адамса (№ 68). Победитель 2 предыдущих Кубков Кремля (1992 и 1993) Марк Россе в полуфинале проиграл Чаку Адамсу.

Лишь 3 из 8 сеяных смогли выйти в 1/4 финала, но никто из них не добрался до финала.

В основной сетке было 5 представителей России, больше всего было немцев — 8. Всего в турнире приняли участие теннисисты из 13 стран. 

Всего два теннисиста играли в основной сетке на всех 5 проведённых к тому моменту Кубках Кремля — Андрей Черкасов и Марк Россе. 

Впервые за 5 Кубков Кремля в турнире принял участие Андрей Чесноков, но уступил в первом же круге.

Третий год подряд на Кубке Кремля встретились Евгений Кафельников и Марк Россе, и третий раз подряд в 3 сетах победил Россе.

Посев 

  Серхи Бругера (Первый круг)
  Тодд Мартин (Второй круг)
  Евгений Кафельников (1/4 финала)
  Уэйн Феррейра (Второй круг)

<li>  Томас Мустер (Первый круг)
<li>  Марк Россе (Полуфинал)
<li>  Петр Корда (1/4 финала)
<li>  Андреа Гауденци (Второй круг)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 7 ноября 1994 

Кубок Кремля 1994